Чемпіонат Європи з футболу серед юнаків віком до 18 років 1958 року пройшов в Люксембурзі з 3 по 13 квітня. Переможцем стала збірна команда Італії, яка у фіналі перемогла збірну Англії із рахунком 1:0

Учасники

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Півфінали

Матч за 3-тє місце

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  

Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19)
1958 у футболі